Хоуп има више значења:
 Хоуп (Аљаска)
 Хоуп (Њу Џерзи)
 Хоуп (Ајдахо)
 Хоуп (Арканзас)
 Хоуп (Индијана)
 Хоуп (Канзас)
 Хоуп (Нови Мексико)
 Хоуп (Северна Дакота)